Вога́у () — семья немецких предпринимателей в России XIX века.

Начало династии положил Максимилиан (Максим) фон Вогау (1807—1890): приехав из Германии в Россию, он принял Российское подданство и женился на дочери текстильного фабриканта Рабенека.

В 1840 году вместе с братьями Карлом (1821—1870) и Фридрихом (1814—1848) открывают в Москве торговлю «химическими и колониальными товарами».

Сделав состояние на продаже чая, братья инвестировали в промышленность и банковское дело.

К 1917 году семейное предприятие «Вогау и Ко», возглавляемое сыном основателя Гуго (1849—1923), представляло крупнейший многопрофильный концерн.

Семья Вогау владела металлургическими предприятиями на Урале, монопольно торговали медью, инвестировали в цементный, сахарный, текстильный, угольный бизнес. Торговому дому «Вогау и К°» принадлежал основной капитал «Товарищества латунного и меднопрокатного заводов Кольчугина».

Во время Первой мировой войны фирма подвергается репрессиям и сворачивает деятельность в России, так как десять процентов денежных средств торгового дома Вогау принадлежали немецким подданным.

Оставшийся в СССР сын последнего руководителя фирмы, профессор, крупный радиотехник, Максим Гугович Марк (1895—1937) был расстрелян «за шпионаж в пользу Германии».

Крупнейшее состояние 
По состоянию на 1914 год состояние династии Вогау оценивается в 41 млн. золотых рублей. Вогау входят в десятку самых богатых русских начала XX века (по версии Форбс).

Известные представители династии 
 Максимилиан фон Вогау (1807—1880)
 Фридрих Вогау (1814—1848)
 Карл Вогау (1821—1870)
 Гуго Вогау (1849—1923)
 Отто Максимович Вогау — директор Товарищества ситцевой мануфактуры Альберта Гюбнера, член совета Московского торгового банка, член правления страхового общества «Якорь», председатель правления товарищества пивоваренного завода «О.Вогау» в Самарканде, директор правления Товарищества Грибановского свеклосахарного завода. 1884 г.
 Максим Гугович Марк (1895—1937)

Примечания

Ссылки 
 Торговый дом Вогау и Ко
 Максимилиан фон Вогау похоронен на 15 участке Введенского кладбища 

Миллиардеры Германии
Предприниматели Российской империи
Предприниматели Германии
Промышленники Российской империи
Промышленники Германии